IHF's verdensrangliste var et rangsystem for internationale håndboldlandshold, som siden 2019 ikke er opdateret.
Ranglisten havde kategorier for både U/17 (kvinder, juniorlandshold), U/19 (kvinder, ungdomslandshold, U/21 (mænd, juniorlandshold), U/23 (mænd, ungdomslandshold), strandhåndbold og olympisk håndbold.

Placeringer

Mænd 2017

Kvinder 2017

Kilder

Eksterne henvisninger 
 

Håndbold
Lister relateret til sport